De linkeroever van een rivier is de oever die zich aan de linkerkant bevindt wanneer men stroomafwaarts kijkt. Bij een rivier die van zuid naar noord stroomt is dit dus de westelijke oever.

De aanduiding Linkeroever wordt ook als eigennaam gebruikt en kan specifiek verwijzen naar:

Linkeroever (Antwerpen), een wijk in Antwerpen (op de linkeroever van de Schelde)
Linkeroever (film), een film uit 2008 die zich in de wijk Linkeroever afspeelt.
Rive Gauche of Linkeroever, het stadsdeel dat zich op de linkeroever van de Seine in Parijs bevindt.
Linkeroever-Oekraïne, historische naam van een deel van Oekraïne op de linkeroever (oostelijke oever) van de rivier de Dnjepr.
Patrouille Linkeroever, een fictiereeks met onder andere Jonas Van Geel in de hoofdrol.

Zie ook 
Rechteroever

Landvorm